Benz es un apellido de origen alemán.

Además, puede referirse a:

Personalidades 

 Albert Benz, compositor y director de orquesta suizo.
 Bertha Benz (1849-1944), empresaria de mercadeo alemana y esposa de Karl Benz.
 Derek Benz (n. 1971), escritor de ficción y fantasía para niños estadounidense.
 Donna Kei Benz, actriz estadounidense de origen japonés.
 Julie Benz (n. 1972), actriz estadounidense.
 Kafi Benz (1941), empresario, conservacionista, escritor y artista estadounidense.
 Karl Friedrich Benz (1848-1929), ingeniero alemán, considerado uno de los inventores del automóvil.
 Maria Benz (1906-1946), nombre de nacimiento de Nusch Éluard, modelo de origen alemán que se casó con el escritor surrealista francés Paul Éluard.
 Walter Benz (n. 1931), matemático alemán conocido por su trabajo en planos geométricos.

Personalidades que adoptaron el apellido Benz como seudónimo 

 Nicky Benz, seudónimo de Nick Berk (n. 1980), luchador estadounidense.
 Nikki Benz, seudónimo de Alla Montchak (n. 1981), actriz y directora porno canadiense.
 Spragga Benz, seudónimo de Carlton Grant (n. 1969), músico jamaicano.

Empresas 

 Benz & Cie.
 Benz Söhne.
 Daimler-Benz, antigua compañía automotriz alemana.
 Mercedes-Benz.
 Benz Patent Motor Car Número 1, precursor de los actuales automóviles de explosión interna.
 Rolf Benz, empresa fabricante de muebles alemana.
 Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim, firma de automóviles de Karl Benz.
 C. Benz Söhne, automóvil de Karl Benz.
 Gotthilf Benz Turngerätefabrik, fabricante alemán de artículos deportivos.

Música 

 Benz, banda de rock inglesa.

Deportes 

 Carl-Benz-Stadion, estadio de fútbol situado en Mannheim, Alemania.

Geografía 

 Benz (Usedom), ciudad situada en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemania.
 Benz, ciudad situada en Mecklemburgo Noroccidental, Alemania.
 Benz (Malente), una las comunidades rurales del municipio en el distrito de Malente Este Holstein en Schleswig-Holstein.
 'Benz (Luebtheen), parte de la ciudad Luebtheen en el distrito de Ludwigsburg-Parchim en Mecklenburgp-Porenania anterior, Alemania.
 'Benz (Gustow), parte del municipio Gustow en el distrito de Vorpommern-Rügen en Mecklenburgo - Pomerania anterior, Alemania.
 Benz, nombre alemán del pueblo de Benice, situado en el voivodato de Pomerania Occidental, en Polonia.
 Benz, ciudad situada en el estado de Montana, Estados Unidos.
 Bertha Benz Memorial Route, camino turístico en Baden-Wurtemberg, Alemania, y miembro de la Ruta Europea del Patrimonio Industrial (ERIH).
 Lago Benz.

Otros 

 Benz, unidad de velocidad.
 Plano Benz, objeto geométrico.
 Series Benz, serie de pinturas y dibujos creados por Lyonel Feininger.
 Benz, nombre coloquial que se otorga a los vehículos de la marca de automóviles Mercedes-Benz.
 Benz, prefijo en ciertas nomenclaturas para denominar compuestos químicos que tienen un anillo de benceno, como el benzaldehído.